Altamirensi – abitanti di Altamira (Pará)
Altamirensi – abitanti di Altamira do Maranhão
Altamirensi – abitanti di Altamira do Paraná